Thümmler est un patronyme porté notamment par :

 Dörte Thümmler (1971-), gymnaste artistique est-allemande ;
 Johannes Thümmler (1906-2002), SS-Obersturmbannführer allemand ;
 Jonas Thümmler (1993-), handballeur allemand.